Unter einer Grenzbetrachtung versteht man die Untersuchung eines Sachverhalts bei der Annäherung an einen Grenzwert.

 In der Mathematik untersucht man Existenz und Wert eines Grenzwerts.
 Im Steuerrecht die vereinfachte Untersuchung einer Besteuerung, siehe Grenzbetrachtung (Steuerrecht).